Иван Михайлович Танченко (4 марта 1912, город Константиновка, теперь Донецкой области — , город Киев) — советский деятель, 2-й секретарь Киевского обкома КПУ. Депутат Верховного Совета УССР 5-го созыва. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1960—1961 годах. Кандидат химических наук.

Биография 
Родился в семье рабочего. Трудовую деятельность начал в 1928 году рабочим Константиновского стеклозавода в Донбассе.

В 1935 году окончил Харьковский инженерно-экономический институт.

В 1935—1941 г. — инженер Киевского химико-фармацевтического завода имени Ломоносова.

Член ВКП (б) с 1940 года.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. Служил помощником командира по технической части 50-го отдельного батальона химической защиты Юго-Западного, Калининского, 1-го Украинского фронтов.

В 1945—1955 г. — главный инженер на киевских химико-фармацевтических заводах.

В 1955—1957 г. — 1-й секретарь Сталинского районного комитета КП Украины города Киева.

6 июня 1957 — 1961 г. — 2-й секретарь Киевского областного комитета КП Украины.

В 1961—1965 г. — на руководящих должностях в Украинском совете народного хозяйства (Укрсовнархоз).

В 1965—1970 г. — заместитель министра химической промышленности Украинской ССР.

В 1970 — августе 1976 г. — директор Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института химической промышленности СССР в Киеве.

Умер в августе 1976 году в городе Киеве. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Звание 
 старший техник-лейтенант

Награды 
 орден Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 медаль «За боевые заслуги» (16.06.1945)
 медали
 Сталинская премия II-й степени (1950)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР

Источники 
 Справочник по истории КПСС

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Вторые секретари Киевского обкома КП Украины
Военные химики Великой Отечественной войны
Кандидаты в члены ЦК КП Украины